Оле́г Алексе́евич Смоляни́нов (5 января 1959, Ворошиловск, Луганская область, Украинская ССР, СССР) — советский, украинский и российский футболист и тренер.

Карьера

Клубная 
Наиболее известен по выступлениям за донецкий «Шахтёр» в 1983-89 годах. В 1990 играл за «Зенит» (Ленинград).

Тренерская 
С 1999 года по 2005 год тренировал хабаровский клуб «СКА-Энергия». На посту тренера бакинского «Интера» в 2006 году продержался всего 37 дней. В январе 2008 стал главным тренером алчевской «Стали», где пытался делать ставку на молодёжь, но команда, костяк которой составляли молодые футболисты, не давала стабильного результата. В результате после матча «Стали» против «Динамо-2» (0:2) подал в отставку.

Примечания

Ссылки 
 В ВОСЬМИ ЧАСАХ ПОЛЕТА ОТ МОСКВЫ

Футболисты СССР
Футболисты Украины
Футболисты России
Футбольные тренеры России
Футбольные тренеры Украины
Игроки ФК «Торпедо» Таганрог
Игроки ФК СКА Ростов-на-Дону
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Игроки ФК «Текстильщик» Камышин
Игроки ФК «Днепр» Днепр
Игроки ФК «Металлург» Запорожье
Игроки ФК «Ваккер» Нордхаузен
Игроки ФК «Заря» Луганск
Игроки ФК «Нефтехимик» Кременчуг
Игроки ФК «Авангард» Ровеньки
Тренеры ФК «СКА-Энергия»
Тренеры ФК «Шамахы»
Тренеры ФК «Сталь» Алчевск